Валенти́н Алексе́евич Тана́евский () — русский экономико-географ, заслуженный деятель науки Таджикской ССР, доктор географических наук, профессор. Основатель кафедр экономической географии в Кировском педагогическом институте им. В. И. Ленина (ныне — Вятский государственный гуманитарный университет), в Сталинабадском педагогическом институте (ныне Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни) и в Пермском университете (1955–1961).

Биография 
Родился в селе Сырьяны Слободского уезда Вятской губернии (ныне — Белохолуницкий район Кировской области). Отец Алексей Гаврилович Танаевский был священником в сельской церкви, мать — Антонина Гавриловна вела хозяйство. В семье было три сына и одна дочь. Отец был начитанным и образованным человеком, закончил Казанскую духовную семинарию и в своем доме имел обширную библиотеку. Дети Танаевского закончили высшие учебные заведения. Сергей Алексеевич работал в Наркомате финансов СССР. Людмила Алексеевна работала учительницей начальных классов в Кирове, имела звание Заслуженного учителя РСФСР.

Окончив гимназию, В. А. Танаевский поступил на юридический факультет Казанского университета, завершив обучение в 1910 г. с дипломом 1-й степени по экономическому циклу. Дипломная работа «Кустарные промыслы северо-востока Европейской России» определила его дальнейшие научные интересы. После практической работы в народном хозяйстве поступил в аспирантуру при Киевском университете, где его научным руководителем был один из самых известных украинских географов профессор К. Г. Воблый.

С 1920 по 1937 г. Танаевский работал в Вятском (Кировском) педагогическом институте, где последовательно занимал должности преподавателя, доцента (1926 г.), профессора (1930 г.), заведующего кафедрой географии и одновременно декана географического факультета. К кировскому периоду относится и начало его научной деятельности. Написал работы по экономическому районированию, транспорту, экономике и микрогеографии Вятской губернии. В 1927 г. вышел первый большой труд «Обзор развития экономико-географической мысли». В течение двух последующих лет Танаевский закончил работу над двумя монографиями — «Ландшафты США и их экономика» (Вятка, 1928) и «Вятско-Ветлужский край» (Вятка, 1929). В начале 1930-х гг., по просьбе Н. Н. Баранского, он принимал участие в издании Большой и Малой советских энциклопедий, энциклопедического словаря «Гранат» и экономико-географических карт Чувашской АССР и Кировской области. В Вятском НИИ краеведения возглавлял сектор местной экономики, редактировал журнал «Вятско-Ветлужский край». В 1932—1937 — участник работы Кировской областной плановой комиссии.

В 1938—1949 работал в педагогическом институте Сталинабада. Возглавляя организованную им кафедру экономической географии, занимался подготовкой национальных научных географических кадров. В эти же годы по поручению Госплана СССР провёл крупное исследование «Экономические районы Таджикистана» (1942). За успешное выполнение этой работы в годы Второй Мировой войны и плодотворную научную и педагогическую деятельность Верховным Советом Таджикской ССР в 1946 г. был удостоен почётного звания заслуженного деятеля науки Таджикской ССР.

В 1949—1955 заведовал кафедрой экономической географии Уральского государственного университета в г. Свердловске, где продолжил свою учебную и научную работу.

С 1955 года работал в Пермском университете, где создал кафедру экономической географии, которой заведовал до 1961 г. В 1961—1969 занимал должность профессора кафедры.

Научная работа 
В пермский период работы Танаевский подготовил 9 кандидатов наук и опубликовал 10 научных работ, важнейшими из которых являются: «Экономическое районирование СССР» (1958) и «Экономические типы низовых административных районов» (1957). В них впервые в советской экономической географии был поставлен вопрос о типологии низовых административных районов.

Занимался изучением производительных сил и населения Прикамья и Западного Урала, в том числе участвовал в написании и издании монографии «Пермская область. Природа. История. Экономика. Культура» (1959).

Всего Танаевским опубликовано более 70 работ и подготовлено около 50 кандидатов наук, которые работали и работают в различных научно-образовательных и проектных учреждениях России и стран Ближнего Зарубежья. Научная деятельность была направлена на исследование истории и методологии экономической географии, теории и практики экономического районирования, экономико-географических проблем развития регионов. За длительную и плодотворную научную работу Географическое общество СССР избрало его в мае 1964 г. своим почётным членом. Кроме того, профессор В. А. Танаевский был награждён медалями и грамотами Минвуза СССР.
В. А. Танаевский — один из выдающихся создателей советской экономической географии, видный представитель старшего поколения учёных экономико-географов, тех, что находились у колыбели этой научной дисциплины, закладывали её методологические основы, прокладывали новые неизведанные пути в науки.

На географическом факультете Пермского университета читал обширный круг учебных дисциплин.

Источники и ссылки 
 Валентин Алексеевич Танаевский // Энциклопедия «Пермский край».
 Рашковский А. Как шельмовали статистиков в 1936 году // Интеллектуал(ка): интернет-журнал для любознательных. 12.12.2014.
 Танаевский Валентин Алексеевич // Профессора Пермского государственного университета: (1916—2001) / Гл. ред.: В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 134—135. С. 111—112.
 Танаевский Валентин Алексеевич // Географический факультет Пермского университета.
 Танаевский Валентин Алексеевич — доктор географических наук, профессор Пермского государственного университета им. А. М. Горького // Агентство по делам архивов Пермского края.

Выпускники Вятской гимназии
Выпускники Казанской духовной семинарии
Географы Российской империи
Географы СССР
Выпускники юридического факультета Императорского Казанского университета
Преподаватели Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели географического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Уральского государственного университета
Заслуженные деятели науки Таджикской ССР